Чемпионат мира по ушу () — спортивное соревнование, организуемое международной федерацией ушу (IWUF). Проводится 1 раз в 2 года, начиная с 1991.

Соревнования проводятся по двум дисциплинам:
 Таолу — комплексы формальных упражнений.
 Саньда — полноконтактные поединки.

Каждая из этих дисциплин разделена на несколько категорий.

Список чемпионатов

Медальный зачёт 
Суммарный итог, по результатам чемпионатов с 1997 по 2011 год.

Примечания

Ссылки 
 

Ушу
Соревнования по ушу